Europese weg 14
 een bepaalde maat Edison-schroefdraad
 Dame-Indisch, een variant van deze schaakopening met ECO-code E14